Der Cellular South Cup 2005 war ein Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 11. bis 19. Februar 2005 statt.

Im Einzel gewann Wera Swonarjowa gegen Meghann Shaughnessy mit 7:62 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Miho Saeki / Yuka Yoshida mit 6:3 und 6:4 gegen Laura Granville / Abigail Spears.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Cellular South Cup 2005 fand vom 11. bis 13. Februar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)